Plusieurs monastères ont été nommées monastère de l'Annonciade, en référence à l'ordre de l'Annonciation de la Vierge Marie :

 Monastère de l'Annonciade à Brucourt ;

 Monastère de l'Annonciade à Menton ;
 Monastère de l'Annonciade à Thiais.

Voir aussi 

 Liste d'abbayes et monastères